

Astronomia 
 Neith è un asteroide della fascia principale del sistema solare.
 Neith fu il nome dato a un ipotetico satellite naturale di Venere, in realtà inesistente, osservato a più riprese fra il XVII ed il XIX secolo.

Mitologia 
 Neith (o Nit, Net e Neit) era la dea egizia della caccia e della guerra patrona della città di Sais.
 Neit (o Neith, Nét, Néit) era il dio irlandese della guerra

Persone 
 Neith – regina egizia della VI dinastia